Abbadie kan syfta på:
 Jacques Abbadie (1654–1727), en framstående reformert teolog
 Antoine Thompson d'Abbadie (1810–1897), en fransk forskningsresande